Nordberg steht für:

 Nordberg (Goslar), Stadtteil von Goslar
 Nordberg (Rieseby), Ortsteil von Rieseby
 Gustaf Nordbergs Vagnfabrik, ein ehemaliger schwedischer Hersteller von Automobilkarosserien

Nordberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Nordberg (* 1978), norwegischer Orientierungsläufer
 Bert Nordberg (* 1956), schwedischer Ingenieur und Unternehmensleiter
 Björn Nordberg (* 1966), schwedischer Fußballspieler
 Jenny Nordberg (* 1972), schwedische investigative Journalistin und Autorin
 Jöran Nordberg (1677–1744), schwedischer Geistlicher und Historiker
 Kurt Nordberg († 2010), österreichischer Vereinsfunktionär
 Olle Nordberg (1905–1986), schwedischer Maler
 Tommi Nordberg (* 1971), finnischer Basketballspieler
 Wilhelm Nordberg (1930–1976), österreichisch-amerikanischer Physiker 

Noé-Nordberg steht für
 Noé-Nordberg (ursprünglich: Noé Edle von Nordberg), ein österreichisches Adelsgeschlecht
 Margarethe Noé von Nordberg (1905–1995), österreichische Schauspielerin
 Nordberg Radial Engines, Motorenbaureihe

Siehe auch:
 Norberg
 Nordburg
 Nordenberg
 Norra Berget
 North Hills